Grand jury peut faire référence à :
 le grand jury, un type de jury dans certains systèmes judiciaires ;
 Le Grand Jury, une émission de radio française consacrée à la politique ;
 Grand Jury, une marque du groupe Carrefour.
  est un film de Christopher Cain sorti en 1976